Тайлакский район () — административная единица в Самаркандской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Тайлак. 1 января 2004 года Темирюльский район был переименован в Тайлакский.

Административно- территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 2 городских посёлка:
 Тайлак,
 Янги Тайлак.
 12 сельских сходов граждан:
 Адас,
 Багизаган,
 Гулба,
 Джумабазар,
 Зарафшан,
 Курганча,
 Кутур булок,
 Маданият,
 Сочакиболо,
 Тайлак,
 Тепакишлак,
 Эски джума.

Примечания 

Районы Самаркандской области